Левин-Бжески () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжегский повят (Опольское воеводство), Опольское воеводство. Население — 13 675 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Блажеёвице
 Борковице
 Бушице
 Хрусцина
 Гольчовице
 Ясёна
 Канторовице
 Лесничувка
 Лосюв
 Миколин
 Нова-Весь-Мала
 Ольджишовице
 Пшеча
 Птаковице
 Ружына
 Сарны-Мале
 Скорогощ
 Строшовице
 Стшельники
 Вронув
 Нива
 Пяски
 Раски

Соседние гмины 
 Гмина Домброва
 Гмина Немодлин
 Гмина Ольшанка
 Гмина Попелюв
 Гмина Скарбимеж

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Бжегский повет Опольского воеводства